Braguinha peut désigner

 Un instrument de musique à cordes, aussi connu sous le nom de cavaquinho, et dont a dérivé le ukulélé.
 Le chanteur et compositeur brésilien Carlos Alberto Ferreira Braga